Symbolon (griechisch , Plural  sýmbola) bzw. Symbolum (lateinisch) steht für:

 Symbolon, bei den antiken Griechen Berechtigungs-, Eintritts- oder Erkennungsmarken sowie Spiel- und Zählmarken
 Symbolon – Gesellschaft für wissenschaftliche Symbolforschung, ein gemeinnütziger Vereins für wissenschaftliche Symbolforschung
 Symbolum, kirchenlateinische Bezeichnung für das christliche Glaubensbekenntnis, siehe christliche Glaubensbekenntnisse
 Symbolum, ein Gedicht von Johann Wolfgang von Goethe
 Symbolon. Jahrbuch für Symbolforschung, eine wissenschaftliche Zeitschrift

in der antiken Geografie:
 Symbolon Limen (lat. Symbolum Portus), heute Balaklawa, ein Ort auf der Krim und Stadtteil von Sewastopol
 Symbolon, Berg in der thasitischen Peraia an der thrakischen Küste, heute das Symvolon-Gebirge in Griechenland

Siehe auch:
 Symbol (Begriffsklärung)